Apparaat, engelse benaming
 Device (muziekgroep)